L'équipe de baseball des Orioles de Baltimore est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1901. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de séries éliminatoires.

Résumé (1901-2011)

Saison régulière 
 111 saisons de Ligue majeure : 8148 victoires pour 9052 défaites (0,474)
 8 titres de division : 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1979, 1983, 1997
 2 titres de ligue : 1944, 1966

Séries éliminatoires 
 2 participations en Série de division : 6 victoires pour 2 défaites (0,750), 2 séries gagnées : 1996, 1997
 9 participations en Série de championnat : 21 victoires pour 16 défaites (0,567), 5 séries gagnées : 1969, 1970, 1971, 1979, 1983
 7 participations en Série mondiale : 21 victoires pour 18 défaites (0,538), 3 séries gagnées : 1966, 1970, 1983
 Bilan en séries éliminatoires : 48 victoires pour 36 défaites (0,571)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Baltimore Orioles sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Baltimore Orioles sur Baseball-Reference.com

Baltimore Orioles